Dubienka (plaats), plaats in Polen
 Dubienka (gemeente), gemeente in Polen